Ку́бок европе́йских клу́бов по ша́хматам — международное командное соревнование шахматных клубов из стран Европы, проводимое Европейским шахматным союзом.

История 
Идея проведения соревнований между европейскими шахматными клубами возникла в 1950-х годах в Югославии, в 1956 году в Белграде был проведён турнир по круговой системе с участием клубов из 9 европейских стран, завершившийся победой местного «Партизана». Своё продолжение она получила в 1974 году, когда конгресс Международной шахматной федерации (ФИДЕ) принял решение учредить Кубок европейских чемпионов. Его первый розыгрыш с участием команд из 20 стран, состязавшихся по олимпийской системе с выбыванием, продлился два года (1975—1976) и завершился финалом, в котором советский «Буревестник» и западногерманский «Золинген-1868» сыграли вничью, и оба были объявлены обладателями трофея. Начиная с третьего розыгрыша (1981—1982) турнир стал называться Кубком европейских клубов, и в нём получили право участвовать не только победители национальных клубных соревнований. После 1992 года он стал проходить ежегодно, а с 1996 года начал проводиться не только среди мужских, но и среди женских команд. С 2000 года оба Кубка разыгрываются по швейцарской системе в 7 туров на шести досках у мужчин и на четырёх у женщин.

Победители

Мужские соревнования

Женские соревнования

См. также 
 Командный чемпионат Европы по шахматам
 Командный чемпионат мира по шахматам
 Шахматная олимпиада

Примечания

Ссылки 
 European Chess Club Cup results (1976—2017) 
 European Women's Chess Club Cup results (1996—2017)
 Бегущие по лезвию бритвы (1975—1986)
 Миссия для рядового Халифмана (1987—1995)
 Чеканят шаг легионеры (1996—2001)
 Гардемарины и миллионы мадам Оже (2002—2005) 
 Игра мускулами (2006—2009)

Шахматные турниры
Шахматы в Европе